Luxembourg e Luxemburg possono riferirsi a:

Geografia 
 Lussemburgo
 Luxembourg – endonimo in lingua francese per Lussemburgo
 Luxemburg – endonimo in lingua tedesca per Lussemburgo

 Francia
 Bouy-Luxembourg –  comune francese
 Luxembourg – quartiere di Parigi

 Stati Uniti d'America
 Luxemburg – città della Contea di Dubuque, Iowa
 Luxemburg – villaggio della Contea di Kewaunee, Wisconsin

Persone 
 Francesco Enrico di Montmorency-Luxembourg, meglio conosciuto con il nome di Maresciallo de Luxembourg – generale francese
 Rosa Luxemburg – politica, filosofa e rivoluzionaria tedesca
 Christoph Luxenberg – orientalista tedesco

Altro 
 Musée du Luxembourg – museo di Parigi

Altri progetti